Kiss Tibor (1899–1972) építész
Kiss Tibor (1922–2009) orvos, sebész, egyetemi tanár
Kiss Tibor (1931–2015) építész, festőművész
Kiss Tibor (1945) biológus
Kiss Tibor (1949) válogatott labdarúgó
Kiss Tibor (1954) diplomata, EU-nagykövet
Kiss Tibor (1955) grafikus, festő, Prima-díjas egyetemi docens
Kiss Tibor (1958) válogatott jégkorongozó
Kiss Tibor (1971) úszó
Kiss Tibor (?) textiltervező
Kiss Tibor (1971) zenész (Quimby), képzőművész, dalszövegíró

hasonló néven
 Kiss Tibor Noé (1976) újságíró, prózaíró